Maria Magdalenakapel (Brumholt), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Magdalenakapel (Erfurt)
 Maria Magdalenakapel (Esdonk)
 Magdalenakapel (Haarlem)
 Maria Magdalenakapel (Vaalbeek)